Kribi kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Département de Kribi, departement, Södra regionen, 
 Kribi (ort i Kamerun), Södra regionen, 
 Kienké, vatendrag, Södra regionen, 

Robotskapade Kamerunförgreningar